McQuesten est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Jack McQuesten (1836-1909), pionnier et prospecteur américain
Mary Baker McQuesten (1849-1934), femme de lettres et activiste canadienne
Thomas McQuesten (1882-1948), homme politique canadien en Ontario

Toponyme

McQuesten, communauté du Yukon
Aéroport de McQuestern, aéroport du Yukon

Voir aussi

Homonymie de patronyme